Єхеґнут () — села у Вірменії:

 Єхеґнут (Армавір) — у марзі (області) Армавір.
 Єхеґнут (Лорі) — у марзі Лорі.
 Єхеґнут (Шаумян) — у Шаумянівському районі, Нагірно-Карабаська Республіка.